

Cinéma 
 Jour de fête, film de Jacques Tati sorti en 1949.

Littérature 
 Jour de fête, nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1886.
 Jour de fête, nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1888.
 Jour de fête à l'hospice, premier roman de John Updike paru en 1959.

Musique 
 Jour de fête, ouverture symphonique de Ludwig van Beethoven.
 Jour de fête, album du group de rock français Au Bonheur des dames paru en 1987.
 Jour de fête, chanson de La Canaille parue sur l'album 11.08.73 en 2017.

Peinture 
 Jour de fête, huile sur toile de Nicolas de Staël peinte en 1949.

Autres 
 Jour de fête, ancien magazine diffusée sur France 2.
 Jour de fête, enseigne de magasins spécialisés dans les articles de fêtes et les événements,
 Jour2fête, société française de distribution de films.

Articles connexes 
 Fête religieuse
 Fête nationale